

Скшешево — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скшешево — село в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Скшешево — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Скшешево — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства